Чурсанов — русская фамилия.

Известные носители:
 Чурсанов, Андрей Валентинович (род. ?) — российский предприниматель, директор ОАО «Северный Рейд».
 Чурсанов, Иван Михайлович (1913—1945) — командир роты автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка, Герой Советского Союза (1945).
 Чурсанов, Сергей Анатольевич (род. 1962) — российский учёный, философ, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета ПСТГУ.

См. также 
 Чурсин